Roberto Lopes (ator)
 Roberto Lopes (sacerdote)
 Roberto Lopes (voleibolista)
 Roberto Lopes Miranda

Desambiguação